Distrito de Pampas puede referirse a:

Distritos

Pampas, distrito de la Provincia de Pallasca, Departamento de Áncash.
Pampas, distrito de la Provincia de Tayacaja, Departamento de Huancavelica.
Pampas Chico, distrito de la Provincia de Recuay, Departamento de Áncash.
Pampas Grande, distrito de la Provincia de Huaraz, Departamento de Áncash.
Pampas de Hospital, distrito de la Provincia de Tumbes, Departamento de Tumbes.

Véase también 
 Pampas, .